C, a maiúscula da letra c, do alfabeto latino
 C (linguagem de programação)
 C++, uma linguagem de programação
 C#, uma linguagem de programação
 Carbono, um elemento químico
 Celsius, uma unidade de medida de temperatura
 Coulomb, uma unidade de carga elétrica do Sistema Internacional de Unidades
 A velocidade da luz no vácuo
 © - símbolo de direitos autorais, em inglês copyright
 Cê (álbum), gravado por Caetano Veloso
 C (anime), um anime de 2011

Número
 C em numeração romana é Cem
 C em hexadecimal é Doze em decimal

Desambiguações de letras